Соревнования по современному пятиборью среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 19 августа. Приняли участие 36 спортсменов из 26 стран.

В соревнованиях победила австралийка Хлои Эспозито.

Медалисты

Соревнование

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте НОК